XLI чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с декабря 1978 по март 1979 года.

В соревнованиях высшей лиги приняли участие команды из 5 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, МВТУ Москва, «Динамо» Москва, «Спартак» Петропавловск-Камчатский); УССР («Политехник» Одесса, «Локомотив» Харьков, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград); ЛатССР («Радиотехник» Рига); КазССР («Дорожник» Алма-Ата), БССР («Мотор» Минск).

Команды провели двухкруговой турнир по туровой системе.

Десятый раз подряд чемпионами становятся волейболисты ЦСКА, не проигравшие ни одной игры и отдавшие соперникам лишь 8 партий. Упорной получилась борьба за 3-е место, где сразу три команды набрали одинаковое количество очков как в чемпионате, так и во встречах друг с другом. В итоге бронзовые медали достались «Звезде» из Ворошиловграда только по разнице партий в личных играх.

Высшая лига

Первая лига 
1. «Уралэнергомаш» Свердловск
2. «Автомобилист» Грозный
3. «Куроапаратура» Вильнюс
4. «Динамо» Ташкент
5. «Калев» Таллин
6. СКА Ростов-на-Дону
7. «Динамо» Ленинград
8. «Спартак» Львов
9. Команда Кишинёва
10. «Промстрой» Гомель
11. Команда Баку
12. «Труд» Шевченко
13. «Спартак» Тбилиси
14. «Хосилот» Душанбе
15. «Захмет» Ашхабад
16. АрмСХТ Ереван.

«Мотор» (Минск) вновь не сумел закрепиться в I группе. Его место займёт «Уралэнергомаш» из Свердловска.

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Владимир Кондра, Вильяр Лоор, А. Максименко, Олег Молибога, О. Павлович, Анатолий Полищук, Александр Савин, Александр Сапега, Александр Сороколет, Юрий Старунский, Владимир Уланов, Александр Чёрный. Тренер — Юрий Чесноков.

 «Автомобилист» (Ленинград): А.Балашов, Фёдор Барчуков, И.Брыков, Сергей Грибов, Владимир Дорохов, Александр Ермилов, Вячеслав Зайцев, Юрий Кузнецов, В.Ребров, Александр Сапрыкин, С.Хлобыстов, А.Хохлов. Тренер — Вячеслав Платонов.

 «Звезда» (Ворошиловград): К.Бочаров, В.Золотарёв, Борис Ивлев, Валерий Кривов, Фёдор Лащёнов, С.Маценко, А.Мителлаев, В.Причепа, А.Проценко, В.Украинский, В.Халецкий, Н.Хорунжий. Тренер — Евгений Северов.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Сергей Антипин («Радиотехник» Рига); 
Павел Воронков («Локомотив» Киев);
В. Гергелюк («Динамо» Мос. область); 
Юрий Девейкус («Радиотехник» Рига);
Владимир Дорохов («Автомобилист» Ленинград);
Александр Ермилов («Автомобилист» Ленинград);
Вячеслав Зайцев («Автомобилист» Ленинград);
Владимир Кондра (ЦСКА Москва);
Валерий Кривов («Звезда» Ворошиловград); 
Юрий Кузнецов («Автомобилист» Ленинград); 
Фёдор Лащёнов («Звезда» Ворошиловград); 
Вильяр Лоор (ЦСКА Москва);
Олег Молибога (ЦСКА Москва); 
Юрий Панченко («Локомотив» Киев); 
Анатолий Полищук (ЦСКА Москва);
Михаил Россов («Радиотехник» Рига);
Александр Савин (ЦСКА Москва); 
Александр Сапрыкин («Автомобилист» Ленинград);
Павел Селиванов («Радиотехник» Рига);
Юрий Старунский (ЦСКА Москва);
В. Украинский («Звезда» Ворошиловград); 
Н. Хорунжий («Звезда» Ворошиловград); 
Владимир Чернышёв (МВТУ Москва);
Владимир Шкурихин («Динамо» Мос. область).

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1978 год в волейболе
1979 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1978 году
Чемпионаты СССР в 1979 году